Alsórajk, település Zala megyében
 Felsőrajk, település Zala megyében
 Rajk, családnév